Zotte bezeichnet:

 in der Anatomie Fortsätze bzw. Ausstülpungen des Organgewebes, siehe Zotte (Anatomie)
 ein Haarbüschel, insbesondere Haarbüschel von Tieren als Bekleidungsmaterial, übertragen auch Fransen und Anhängsel an Kleidungsstücken, siehe Zotte (Kleidung)
 das abnehmbare Brausemundstück an der Gießkanne